Ereutho serrisetis är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1870. Ereutho serrisetis ingår i släktet Ereutho och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
serrisetis